O Araucária Clube de Rugby, era um time de Rugby da cidade de Curitiba, PR, Brasil. Esta equipe não está mais em atividade.

História 
O Araucária Clube de Rugby foi fundado em 1997 por Marco Johnson que tinha passagens pelo esporte na cidade de Curitiba e Gesner Martoni que também tinha passagem pelo esporte na cidade de São Paulo. O clube teve suas atividades encerradas em 2002. Disputou o Campeonato Brasileiro de Rugby de 1998 a 2001 sendo vice-campeão em 1998.

Curiosidades

Ligações externas 
 

Times de rugby do Paraná
Fundações no Paraná em 1997